Sony Ericsson W950i — мобільний телефон SonyEricsson W950i Walkman ® — це витончений і стильний мобільний телефон, який відрізняється оптимальної простотою у використанні завдяки сучасному цифровому музичному програвачу і великому сенсорному екрані. Користуватися W950i дуже просто. Клавіатура цього тонкого телефону не виступає за межі корпусу, а завдяки спеціальним клавішам музичного плеєра та інших елементів керування можна отримувати доступ до функцій за допомогою одного натискання. Тепер можна легко і швидко переносити години своєї улюбленої музики з комп'ютера на телефон. W950i оснащений вражаючою флеш-пам'яттю обсягом 4 Гб.

Див. також 
 Sony Ericsson

Посилання 
 Сайт Sony Ericsson 

S
Мобільні телефони, представлені в 2006 році
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем